Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brojcach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykowinie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Janikowie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kostopolu
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszutce
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Lelczycach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mikoszewie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ostrowie Mogileńskim
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piszu
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
 Parafia wojskowa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sworach
 Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Śremie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ursusie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wałbrzychu
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Witankowie
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wyrach
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie

Podobne 
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego

Zobacz też 
 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
 kościoły i parafie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego
 Serce Jezusa

 
Najświętsze Serca Pana Jezusa